Воздушная армия:
 Воздушная армия — объединение ВВС в вооружённых силах некоторых государств
 воздушная армия (СССР)
 воздушная армия (США)
 воздушная истребительная армия ПВО — объединение в войсках ПВО СССР